Белосельская — женская форма фамилии .
 Белосельская, Елизавета Михайловна (в браке Черкасова; 1742—1807/9) — фрейлина Русского Императорского двора, статс-дама и литератор. 
 Белосельская, Зинаида Александровна (в браке Волконская; 1789—1862) — хозяйка литературного салона, писательница, поэтесса, певица и композитор.
 Белосельская-Белозерская, Анна Григорьевна (урожденная Козицкая; 1773—1846) — вторая жена дипломата князя А. М. Белосельского-Белозерского; статс-дама; кавалерственная дама ордена Святой Екатерины. См. также 
 Белосельская-Белозерская